LMC este o abreviere, simultan un acronim, care s-ar putea referi la
 LMC -- La mintea cocoșului: ușor de înțeles, pe înțelesul oricui; de la sine înțeles; clar.
 LMC -- Baptist Lui Ming Choi Secondary School, școală purtând numele lui Lui Ming Choi
 LMC -- Laboratory of Mathematical Chemistry, acronim pentru laborator de chimie matematizată
 LMC -- Lake Michigan Conference - o divizie atletică din Statele Unite a unor echipe ale unor colegii grupate în jurul Lacului Michigan
 LMC -- Lake Michigan College
 LMC -- Large Magellanic Cloud, Norul cel Mare a lui Magellan, una din galaxiile satelit ale galaxiei noastre
 LMC -- Lateral motor column neuron, noțiune din neurologie
 LMC -- Least Material Condition, termen folosit în dimensionarea geometrică a noțiunilor legate de inginerie
 LMC -- Little man computer, un exemplu simplificat de software și hardware care poate fi utilizat pentru a explica principiile de bază ale computer engineering
 LMC -- LMC (band), formație engleză constând din producătorii Lee Monteverde, Matt Cattman și Chris Nuttall

Alte utilizări 
 Local Management Center (similar cu un reţea de centre de operare ori cu un centru de ajutor tehnic
 Local Mate Competition - teorie pentru explicarea proporțiilor sexelor în cazul anumitor insecte, spre exemplu la paraziți
 Local Medical Committee - un sindicat al medicilor locali din Marea Britanie, subsidiară a British Medical Association
 Logan Machine Company - un constructor de vehicule pentru toate terenurile, cel mai cunoscut pentru fabricarea produsului LMC - snowcat, fabricat între 1988 și 2000
 London Musicians’ Collective - organizație non-profit pentru promovarea muzicii experimentale
 Long run marginal cost, concept din economie

Acronime de trei litere